OSAC peut désigner :
 Opération des systèmes d'appui au Commandement au Canada ;
 Organisme pour la Sécurité de l'Aviation Civile, filiale du groupe APAVE qui effectue des missions de contrôle pour le compte de la DGAC.

Notes et références